Fliess peut se référer à :

 Wilhelm Fliess, médecin allemand ayant notamment formulé le principe de la , par la suite repris par Freud ;
 Fließ, une ville autrichienne.